Краснознаменский район — административно-территориальная единица (административный район)
в Калининградской области России. Ему в рамках организации местного самоуправления до 1 января 2022 года соответствовал Краснознаменский городской округ, с 1 января 2022 года Краснознаменский муниципальный округ.

Административный центр — город Краснознаменск.

География 
Площадь 1280 км². Граничит на севере и востоке с Литвой, на юге с Нестеровским районом, на западе с Неманским районом и на юго-западе с Гусевским районом области.

Площадь сельскохозяйственных угодий — 62,271 тыс. га; четверть площади района занимают леса. На территории муниципального образования проживают 11737 человек, из них 3,4 тыс. в районном центре — городе Краснознаменске.

На территории района обнаружены богатые для данного региона месторождения нефти: «Ново-Серебрянское» и «Восточно-Горинское».

По территории района проходит крупная газовая магистраль, обеспечивающая потребности всей Калининградской области.

Население 
Район

Городской округ

 Урбанизация
В городских условиях (город Краснознаменск) проживают  % населения округа.

История 
Современный Краснознаменский район (муниципальный округ) расположен на части территории двух исторических областей древней Пруссии: Надровии (юго-западная часть округа, примерно очерченная региональной трассой Краснознаменск—Нестеров от южной границы округа до пересечения с рекой Инструч, далее — её руслом до западной границы округа) и Скаловии (северо-восточная часть округа).

Район образован 7 апреля 1946 года как Пилькалленский в составе Кёнигсбергской области. 7 сентября 1946 года переименован в Краснознаменский район Калининградской области.

В 2004 году муниципальный район был преобразован в городской округ.

В 2008 году городской округ был преобразован в муниципальный район.

В 2016 году муниципальный район снова был преобразован в городской округ.

В 2022 году городской округ был преобразован в муниципальный округ.

Муниципальное устройство 
До 1 января 2016 года на территории Краснознаменского муниципального района были одно городское и три сельских поселения:

Административное деление 
В состав Краснознаменского административного района в 2010—2019 гг. входили:
 3 сельских округа
 Алексеевский,
 Весновский,
 Добровольский;
 1 город районного значения
 Краснознаменск

Населённые пункты 
В Краснознаменский район/муниципальный округ входят 55 населённых пунктов.

Местное самоуправление 
 Глава округа
 Главы администрации
 Макаров Виктор Георгиевич

 Главы администрации
 Чубарев Дмитрий Анатольевич

Культура 
В Краснознаменском районе находится 17 объектов, отнесённых к памятникам истории и культуры, 4 памятника археологии, 4 братских могилы воинов, павших в Великой Отечественной войне, мемориальный комплекс, посвящённый Ф. С. Антипенкову.

Примечания

Ссылки 
 Краснознаменское самоуправление

Краснознаменский район
Упразднённые муниципальные районы Калининградской области
Муниципальные районы, упразднённые в 2016 году
Упразднённые городские округа Калининградской области
Муниципальные округа Калининградской области
Городские округа, упразднённые в 2022 году
Районы, образованные в 1946 году
1946 год в Калининградской области
Появились в 1946 году в России